Ната́лья Ю́рьевна Ду́рова (1934—2007) — советская и российская артистка цирка, дрессировщица, писательница, общественный деятель; лауреат премии Ленинского комсомола (1982) и Государственной премии СССР (1987), народная артистка СССР (1989).

Биография 
Наталья Дурова родилась 13 апреля 1934 года в Москве в семье известных артистов цирка Дуровых.

В 1951—1956 годах училась в Литературном институте им. А. М. Горького. Четыре года заочно училась в Московской сельскохозяйственной академии имени К. А. Тимирязева, получив образование ветеринара-диагноста.

Посвятила свою жизнь потомственному занятию семьи Дуровых — дрессировке животных и выступлениям с ними перед зрителями.

В цирке с детских лет, впервые вышла на арену в 1939 году, в аттракционе отца с 1942 года выступала систематически с гепардом, слонами, рысью. В 9 лет её вписали в трудовую книжку отца как стажёра и с этого времени начался её трудовой стаж. Как дрессировщица работала в 1952—1954 годах в Главном управлении цирками, с 1956 — в Уголке им. В. Дурова. В 1961—1973 годах — в Союзгосцирке, выступала с морскими львами, моржами, обезьянами. С 1978 года и до конца жизни — директор и художественный руководитель Уголка Дурова (с 1982 — Театр зверей имени В. Л. Дурова, с 1992 — Московский театральный комплексный центр «Страна чудес дедушки Дурова», ныне — Уголок дедушки Дурова).

Во время боёв у озера Хасан отец Ю. Дуров организовал первую в СССР фронтовую бригаду артистов, где Наталья выступала. С началом войны выступала с отцом во фронтовых бригадах на передовой, в госпиталях.

На арене работала с самыми разными животными и птицами: попугаи, пеликаны, морские львы, моржи, обезьяны, жирафы, слон, бегемот и даже такими, с которыми до неё никто не работал — рысь, кинкажу, носуха, цапля.

За создание единственного в мире аттракциона «Морские львы и морж» Министерство культуры ГДР в 1971 году вручило ей медаль имени В. Л. Дурова за мастерство дрессуры.

Автор более 30 детских книг о животных и о своей работе с ними. За рассказы для детей ей был вручён почётный «Знак Аркадия Гайдара». Автор сценариев пьес для Театра зверей имени В. Л. Дурова, 15 документальных фильмов, 9 диафильмов, художественного фильма «Посторонним вход разрешён» (1987).

Была членом Союза писателей СССР.

Скончалась Наталья Дурова 27 ноября 2007 года в Москве. Похоронена рядом с В. Л. Дуровым на Новодевичьем кладбище (участок № 2).

Семья 
 Прадед — Владимир Леонидович Дуров (1863—1934), артист цирка, заслуженный артист Республики (РСФСР) (1927)
 Прабабушка — Анна Игнатьевна Дурова (1878—1950), артистка цирка, дрессировщица лошадей, крыс
 Дед — Владимир Владимирович Дуров (1888—1912), артист цирка, дрессировщик
 Бабушка — Наталия Владимировна Дурова (1889—1918), работала в театре и на эстраде, снималась в кино
 Отец — Юрий Владимирович Дуров (1910—1971), артист цирка, народный артист СССР (1971)
 Мать — Зинаида Тимофеевна Дурова-Бородина (?—1953?), правнучка композитора А. П. Бородина
 Брат (по отцу) — Юрий Юрьевич Дуров (род. 1954), артист цирка, дрессировщик слонов, народный артист России (2007). В настоящее время — художественный руководитель Театра зверей имени Дурова (Уголок Дурова)
 Дядя — Владимир Григорьевич Дуров (1909—1972), артист цирка, народный артист СССР (1967)
 Муж — Михаил Пантелеймонович Болдуман (1898—1983), актёр театра и кино, народный артист СССР (1965)
 Сын — Михаил Михайлович Болдуман (1967—2010), поэт, художник, лингвист, переводчик с 12 языков, автор книг стихов-пародий «Парнас дыбом-2» (СПб.: Красный матрос, 2006), «Смерти героев» (СПб.: Красный матрос, 2006), «ЛитераДура». Работал гидом-переводчиком в туристической компании, скончался неожиданно в поезде от прободной язвы.

Награды и звания 
 Заслуженная артистка РСФСР (30 августа 1972 года)
 Народная артистка РСФСР (22 июня 1982 года)
 Народная артистка СССР (17 августа 1989 года)
 Заслуженный деятель искусств Монголии (1992)
 Государственная премия СССР (1987) — за спектакли последних лет в Театре зверей имени В. Л. Дурова (Премия за произведения литературы и искусства для детей)
 Премия Ленинского комсомола (1982) — за большую работу по воспитанию подрастающего поколения
 Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени (20 декабря 2004 года) — за выдающийся вклад в развитие отечественной культуры и многолетнюю творческую деятельность
 Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (23 декабря 1998 года) — за большой вклад в развитие театрального искусства и эстетическое воспитание подрастающего поколения
 Орден Дружбы народов (25 мая 1994 года) — за заслуги в развитии циркового искусства и сохранении его традиций, активную работу по эстетическому воспитанию подрастающего поколения
 Орден Трудового Красного Знамени (1983)
 Медаль «В память 800-летия Москвы» (1947)
 Медаль «В память 850-летия Москвы» (1997)
 Медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1975)
 Медаль «Сорок лет победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1985)
 Медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1997)
 Медаль «За победу над Японией» (1945)
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1946)
 Медаль «Ветеран труда»
 Медаль Жукова (1997)
 Нагрудный знак «Гвардия» (1945)
 Знак «Отличник культурного шефства над Вооруженными силами СССР» (1968)
 Знак «За активную работу с пионерами» (1982)
 Знак «За активное участие в подготовке и проведении XII Всемирного фестиваля молодежи и студентов» (1982)
 Знак «60 лет Всесоюзной пионерской организации им. В. И. Ленина» (1982)
 Орден святого благоверного царевича Димитрия (РПЦ)
 Орден «За дела милосердия» (МП и РДФ) (1986)
 Орден «Меценат столетия» (2004, Благотворительный фонд «Меценаты столетия»)
 Орден Российской академии естественных наук и звание «Рыцарь науки и искусства» (2002)
 Орден от Верховного атамана казачьих войск «За любовь и верность Отечеству» (1988)
 Орденский знак «Атаманского достоинства» (1988)
 Почётная Золотая медаль имени Льва Толстого (Международная ассоциация детских фондов)
 Медаль имени Дурова (Академия искусств ГДР, 1971) — за мастерство дрессуры
 Почётная медаль Советского фонда мира (1989)
 Почётный «Знак А. П. Гайдара» — за рассказы для детей
 Серебряная медаль Святого Александра Невского («Александровская медаль») — «За труды ради Отечества» (2002, от Национального комитета Кавалеров Русских Императорских орденов, Русского императорского комитета, Национального оборонного фонда «Военный парад»)

Общественная деятельность 
 Действительный член Российской академии естественных наук (с 1995)
 Академик Международной академии духовного единства народов мира
 Член попечительского совета Российского благотворительного фонда примирения и согласия
 Член Московского благотворительного актёрского фонда имени И. М. Смоктуновского
 Член ассоциации «Мир детям мира»
 Автор идеи и вдохновитель создания центра нравственного воспитания — Храма детства.

Фильмография 
Роли
 1987 — Посторонним вход разрешён — родительница

Участие в фильмах
  — Династия Дуровых (документальный)
  — Необыкновенный театр (документальный)
  — Юрий Дуров (из цикла передач телеканала ДТВ «Как уходили кумиры») (документальный)

Литературные сочинения 

 «Гибель старого Ямбо» (1953)
 «Котька» (1959)
 «Про Никиту и белку» (1960)
 «Большой театр „Малышка“» (1962)
 «И заяц способен на подвиг» (1963)
 «Ваш номер!» (1964)
 «Арена» (1965, 1969)
 «Ежонок Тимка и мышонок Невидимка» (1967)
 «Новенькая» (1976)
 «Невкусная отметка» (1977)
 «Чрезвычайное происшествие, или Чичи-проказница» (1978)
 «Грустная перемена» (1982)
 «Чавка» (1986)
 «Зимний соловей» (1989)
 «Подружись со мной» (1991)
 «Мой дом на колёсах» (1993)
 «Звери и птицы — жизнь моя» (1995)
 «Школьники-проказники» (хрестоматия для школьников, 2000)
 «Я с жизнью в прятки не играю» (в 2 томах, 2001)
 «Мой дом на колёсах» (2003)
 «Из опыта жизни Якова Наталиевича» (фотокнига, 2004)
 «Роман Мушкетёра» (2005)
 «Звери-путешественники»

Память 
 Именем Натальи Дуровой названа звезда в созвездии Овна.

Примечания 

Наталья Юрьевна
Выпускники РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева
Выпускники Литературного института имени А. М. Горького
Члены Союза писателей СССР
Писательницы России
Общественные деятели СССР
Общественные деятели России
Похороненные на Новодевичьем кладбище
Директора цирков Москвы
Участники советско-японской войны (СССР)